Suarvivuobmi kan syfta på följande platser:

Finland 

 Suarvivuobmi (vattendrag, lat 69,28, long 26,70), Lappland, 
 Suarvivuobmi (vattendrag, lat 69,28, long 26,60), Lappland, 

Robotskapade Finlandförgreningar